Dibba Al-Fujairah (arabiska: دبا الفجيرة) är en ort i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Fujairah, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi. Dibba Al-Fujairah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dibba Al-Fujairah är varierad. En vik av havet är nära Dibba Al-Fujairah åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Dibba Al-Fujairah. Dibba Al-Fujairah är det största samhället i trakten.

Trakten runt Dibba Al-Fujairah består i huvudsak av gräsmarker.    Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fujairah
Kontrollbehov inkommande wikilänkar